Victor Comleonoc (în , n. 23 februarie 1979) este un fost fotbalist internațional moldovean, care a jucat pe postul de mijlocaș. Ultima dată a evoluat la clubul Dacia Chișinău în Divizia Națională.

În perioada 2001–2009 Victor Comleonoc a jucat 19 meciuri pentru echipa națională de fotbal a Moldovei.

Statistici carieră

Referințe

Legături externe

Moldova – V. Comleonoc – Profile with news, career statistics and history Soccerway
Profil pe transfermarkt

Nașteri în 1979
Fotbaliști moldoveni
Fotbaliști internaționali moldoveni
Fotbaliști ai cluburilor din Republica Moldova
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia
Fotbaliști ai cluburilor din Azerbaidjan
Fotbaliști ai Daciei Chișinău
Mijlocași
Moldoveni în viață
Oameni din Chișinău
Fotbaliști ai cluburilor din Ucraina
Fotbaliști ai FC Sheriff Tiraspol